Supernova («Сверхновая звезда») — шестой студийный альбом японской группы Alice Nine, выпущенный 19 марта, 2014 года.

Об альбоме 
Supernova вышел в двух изданиях: ограниченное издание включает в себя DVD с клипом на песню - "SEVEN", которая имеет 7 версий. Обычное издание имеет только CD с 12-ю песнями.

Альбому предшествовали 4 песни: 20 марта 2013 года вышла песня Daybreak, 17 апреля 2013 года вышла вторая песня SHADOWPLAY, 29 мая 2013 года вышла третья песня Shooting Star и незадолго до выхода альбома 26 февраля 2014 года вышла последняя четвёртая песня SHINING.

За неделю до выхода альбома 12 марта 2014 года, для скачивания из интернета стали доступны 2 песни из альбома: Kaisen Zen'ya (開戦前夜) и Exist.

После выхода альбома, группа отправилась в концертный тур по Японии. Также в рамках азиатского тура группа выступила в Пекине, Шанхае, Тайбее, Сингапуре, Гонконге и Сеуле.

Список композиций 
 Обычное издание

Песни 
Daybreak
Выпущен: 17 Апреля, 2013
Место в чарте: #10
Продажи в первую неделю: 9 437 копий
Общее количество продаж: 10 888 копий
''SHADOWPLAY''
Выпущен:  17 Апреля, 2013
Место в чарте: #11
Продажи в первую неделю: 7 278 копий
Общее количество продаж: 8 063 копий
Shooting Star
Выпущен: 29 Мая, 2013
Место в чарте: #14
Продажи в первую неделю: 8 491 копий
Общее количество продаж: 9 858 копий
SHINING
Выпущен:  26 Февраля, 2014
Место в чарте: #15
Продажи в первую неделю: 7 319 копий
Общее количество продаж: 7 616 копий

Позиция в чартах и продажи 
Альбом занял 39 место в чарте Oricon, продержавшись в нём 2 недели. Продажи альбома за первую неделю составили 3 282 копии, общее количество продаж составило 3 871 копий. Этот альбом стал провальным в сравнении с двумя предыдущими альбомами группы, как коммерчески так и по позиции в чарте.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт PS Company
 Официальный сайт Tokuma Japan Communications

Альбомы 2014 года
Альбомы Alice Nine